

Patronyme 

 Alphonse-Charles Dugas (1858-1924), prêtre et historien québécois ;
 Charles Dugas (1885-1957), archéologue et doyen de la faculté des lettres de Lyon ;
 Denis Dugas (1941-2018), dessinateur, comédien, marionnettiste, scénariste français ;
Délia Dugas (1890-1964), religieuse catholique canadienne ;
 Gaëtan Dugas (1953-1984), agent de bord québécois ;
 Henri Dugas (1823-1900), homme politique français ;
 Laurent Dugas (1670-1748), cofondateur de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon ;
 Lucien Dugas (1897-1985), avocat et homme politique québécois, député libéral ;
 Ludovic Dugas (1857-1942), professeur, psychologue et philosophe français ;
 Marcel Dugas (1883-1947), poète et un essayiste québécois ;
 Nazaire Dugas (1864-1942), architecte canadien ;
 René Dugas (1897-1957), ingénieur polytechnicien français qui reçut la Légion d'honneur.

Toponyme 

 Dugas, un village du Nouveau-Brunswick.